Klafeld (gemeente), voormalige Duitse gemeente, thans onderdeel van Siegen
 VfL Klafeld-Geisweid 08, Duitse voetbalclub